Плотинка — топоним в России.

Населённые пункты 
 Плотинка — деревня в Борском районе Нижегородской области.
 Плотинка — посёлок в Златоусте Челябинской области.

Другое 
 Плотинка — плотина на реке Исети в Екатеринбурге.

См. также 
 Плотина (значения)